A-104 může být:
 A-104 – orbitální mise rakety Saturn 1 se startem 25. května 1965
 Aero A-104 – prototyp letounu československé společnosti Aero
 A-104 (dálnice v Rusku) – silnice z Moskvy do Dubny v Rusku